Die Segunda División 2001/02 war die 71. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 2001 und endete am 25. Mai 2002 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde Atlético Madrid.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Oviedo, Racing Santander und CD Numancia teil. Aus der Segunda División B kamen Burgos CF, Gimnàstic de Tarragona, Polideportivo Ejido und Deportivo Xerez.

Abschlusstabelle

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Atlético Madrid
 2. – Racing Santander
 3. – Recreativo Huelva

 Absteiger in die Segunda División B
 16. – FC Burgos
 20. – Gimnàstic de Tarragona
 21. – FC Extremadura
 22. – Real Jaén

 Absteiger aus der Primera División
 UD Las Palmas
 CD Teneriffa
 Real Saragossa

 Aufsteiger in die Segunda División
 UD Almería
 SD Compostela
 FC Getafe
 FC Terrassa

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

2001/02
Fußballsaison 2001/02